Boxholm  peut se rapporter à :

Toponyme 
 Boxholm, une commune suédoise du comté d'Östergötland.
 Boxholm, le chef-lieu de la commune de Boxholm du comté d'Östergötland en Suède.
 Boxholm, une ville du comté de Boone, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de toponyme